E140 – wersja Toyoty Corolli
 E140 – oznaczenie chlorofilu (oraz jego pochodnych) jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E